Vier Kriegsschiffe der United States Navy trugen den Namen USS San Diego, nach der Stadt San Diego, Kalifornien:

* USS San Diego (ACR-6) (vor 1914: USS California (ACR-6)), ein Kreuzer der Pennsylvania-Klasse, in Dienst von 1907 bis 1918
 USS San Diego (CL-53), ein Kreuzer der Atlanta-Klasse, in Dienst von 1942 bis 1946
 USS San Diego (AFS-6), ein Frachtschiff der Mars-Klasse, in Dienst von 1969 bis 1997
 USS San Diego (LPD-22), ein Amphibious Transport Dock der San-Antonio-Klasse, in Dienst seit 2012

San Diego
San Diego